Beck House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Beck House (Vicksburg, Mississippi), NRHP-ID 79001336
 Beck House (Sunbury, Pennsylvania), NRHP-ID 76001659